Bécsi kapu tér, Budapesten
 Bécsi kapu tér. Győrben